Stockholmer Straße steht für

 Stockholmer Straße (Berlin) in Berlin-Gesundbrunnen
 Stockholmer Straße (Bremen) in Bremen-Burglesum
 Stockholmer Straße (Rostock) in Rostock-Warnemünde
 Stockholmer Straße (Speyer)
 Stockholmer Straße (Wismar), am Alten Hafen